Kırşehir, törökországi tartomány
 Kırşehir, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Kırşehir, az azonos nevű török tartomány székhelye